La saison 1960-1961 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la huitième saison consécutive.

Dès le début de la saison, le club héraultais va imposer son rythme et va occuper les premières places du championnat tout au long de la saison pour finalement remporter le titre de champion de France de Division 2.

En Coupe de France, les somistes vont également briller en atteignant les demi-finales de la compétition et ne vont céder que face au voisin nîmois qui évolue alors en Division 1.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1960-1961 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier